Всеобщие выборы в Гане проходили 7 декабря 2004 года. Джон Куфуор, лидер Новой патриотической партии, был переизбран президентом уже в первом туре президентских выборов. Новая патриотическая партия получила 128 из 230 мест парламента.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания

Ссылки 
 Ghana Elections 2004 

Гана
Выборы в Гане
2004 год в Гане